Ромул Силвий () в римската митология е потомък на Еней. Той е единадесетият цар на Алба Лонга, упр. 873 – 854 пр.н.е. Син е на Агрипа.

Той управлава 19 години след баща си Агрипа. Бил ударен от мълния и предал властта на син си Авентин Силвий.

Родословно дърво на царете на Алба Лонга

Вижте също 
 Списък на царете на Алба Лонга

Литература 
 Ливий, Ab urbe condita I. 3,9.
 Овидий, Метаморфози 14, 609 – 621. Fasti 4 Praefatio.
 Дионисий Халикарнаски, Antiquitates Romanae 1,71.
 Аполодор, Библиотека 1,9,7.
 Диодор, Bibliotheca historica 7 Frag. 5,11.
 Kirby F. Smith: On a Legend of the Alban Lake Told by Dionysius of Halicarnassus. In: The American Journal of Philology. Bd. 16, Nr. 2 (1895), S. 203 – 210.
 Conrad Trieber: Zur Kritik des Eusebios. I. Die Königstafel von Alba Longa. In: Hermes. 29. Band, Heft 1 (1894), S. 124 – 142 (online).

Източници 

Царе на Алба Лонга
Древноримска митология